Михаи́л Алексе́ев:
 Алексеев, Михаил Александрович (наст. фам. Брыздников; 1895 — ?) — советский писатель.
 
 Алексеев, Михаил Андреевич (1917—1995) — советский педагог.
 Алексеев, Михаил Валерьевич (род. 1995) — российский боксёр-профессионал.
 Алексеев, Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал русской армии, один из основателей Белого движения.
 Алексеев, Михаил Егорович (1949—2014) — российский лингвист, кавказовед.
 Алексеев, Михаил Николаевич (1918—2007) — советский писатель, прозаик и журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Михаил Николаевич (1923—2008) — советский геолог, руководитель лаборатории геологии и истории четвертичного периода ГИН АН СССР.
 
 Алексеев, Михаил Семёнович (1899—1952, наст. фамилия Берлин) — советский юрист, председатель Ленинградского областного суда.
 Алексеев, Михаил Тимофеевич (1871—?) — российский врач; один из авторов «ЭСБЕ».
 
 Алексеев, Михаил Юрьевич (род. 1964) — российский банкир и финансист. Примечания